Select kan syfta på:

 Select (programmering) – en vanlig sats i programmeringsspråk såsom C, även kallad switch (växel). En Switch-sats kan vara ett kompakt alternativ till en sekvens av if-satser.
 Select (SQL) – ett kommando i databassökspråket SQL, som inleder en sökning 
 Select Sport – dansk tillverkare av sportartiklar, bland annat för handboll och fotboll.
 Select (musikalbum) – ett album släppt 1982 av den brittiska sångerskan Kim Wilde.
 Select (butik) – en tidigare butik vid Shells bensinmackar –2008